Belcastro – comune italiano della Calabria
 Belcastro – 'ndrina della 'ndrangheta
 Elio Vittorio Belcastro – politico italiano
 James Belcastro – malavitoso statunitense
 Oliviero Belcastro – calciatore italiano